3-й Каннский кинофестиваль 1949 года, проходивший с 2 по 17 сентября в Каннах, Франция. Фестиваль открылся в недостроенном дворце. Набившиеся на строительную площадку зрители видели «картинку» фильма, но не слышали звука.

Жюри 
Жорж Юисман (председатель)
Жюль Ромен
Жорж Бидо
Жорж Шаренсоль
Поль Колен
Роже Дезормьер
Жак-Пьер Фрогера
Этьен Жильсон
Поль Госсет
Жорж Ражис
Рене-Жан
Карло Рим
Жан Бенуа-Леви
Ги Дессон
Александр Каменка
Павел Вернейрас
Павел Вайль

Фильмы конкурсной программы 
 Акт насилия, режиссёр Фред Циннеман
 На балконе, режиссёр Декуан
 Зов, режиссёр Йозеф фон Баки
 Пестроклетчатые, режиссёр Курт Метциг
 Великая любовь, режиссёр Ханс Бертрам
 Героическая симфония, режиссёр Вальтер Кольм-Вельте
 Дом посторонних, режиссёр Джозеф Лео Манкевич
 Любовное притворство, режиссёр Микеланджело Антониони
 У стен Малапаги, режиссёр Рене Клеман
 Потерянные границы, режиссёр Альфред Л. Веркер
 Приключения Антары и Аблы, режиссёр Салах Абусейф
 На своей земле, режиссёр Франце Штиглиц
 Наваждение, режиссёр Эдвард Дмитрык
 Займись Амелией, режиссёр Клод Отан-Лара
 Сельская девушка, режиссёр Эмилио Фернандес
 Свидание в июле, режиссёр Жак Беккер
 Возвращение к жизни, режиссёр Жан Дроз, Анри-Жорж Клузо, Жорж Лампен и Андре Кайат
 Горький рис, режиссёр Джузеппе Де Сантис
 Страстная дружба, режиссёр Дэвид Лин
 Пиковая дама, режиссёр Торолд Дикинсон
 Подстава, режиссёр Роберт Уайз
 Третий человек, режиссёр Кэрол Рид
 Без чести, режиссёр Ирвинг Пичел
 Almafuerte, режиссёр Луис Сесар Амадори
 Акт убийства, режиссёр Майкл Гордон
 Der Apfel ist ab, режиссёр Хельмут Койтнер
 Sertao, режиссёр Жуан Дж. Мартин
 Främmande hamn, режиссёр Хампе Фаустман
 Images d'Ethiopie, режиссёр Поль Пишонье

Фильмы внеконкурсной программы 
 Пропуск в Пимлико, режиссёр Генри Корнелиус

Награда 
Большой приз фестиваля: Третий человек, режиссёр Кэрол Рид
Серебряная премия за лучшую мужскую роль: Эдвард Дж. Робинсон- Дом посторонних
Серебряная премия за лучшую женскую роль: Иза Миранда - У стен Малапаги
Лучший режиссёр: Рене Клеман - У стен Малапаги
Лучший сценарий: Юджин Линг и Вирджиния Шалер - Потерянные границы
Лучшая работа оператора: Milton R. Krasner for The Set-Up
Лучший короткометражный фильм: Палле один на свете, автор Астрид Хеннинг-Енсен
Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ): Подстава, режиссёр Роберт Уайз

Литература

Ссылки 
3-й Канский кинофестиваль
Каннский кинофестиваль 1949 года в Базе IMDB 

Каннский кинофестиваль
Сентябрь 1949 года
1949 год во Франции
Кинофестивали 1949 года